(890) Вальтраут () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу Т. Астероид был открыт 11 марта 1918 года немецким астрономом Максимилианом Вольфом в Гейдельбергской обсерватории на юго-западе Германии и назван в честь персонажа оперы Рихарда Вагнера «Сумерки богов».

Объект принадлежит к крупному семейству астероидов Эос

См. также 
 (221) Эос
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Семейство Эос
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км